Arquitectura
 Arquitectura romànica (o Romànic (arquitectura))
 Art: 
 art romànic.
 Primer romànic, Art preromànic i Art preromànic a Catalunya
 Art romànic andorrà
 Art romànic a Catalunya
 Art romànic de la Baixa Cerdanya
 Romànic llombard
 Filologia: llengües romàniques